Ołeksij Ruslanowicz Krasowski (; ; ur. 30 marca 1994) – ukraiński biegacz narciarski, uczestnik Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Uniwersjada

Igrzyska olimpijskie młodzieży

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Krasowski nigdy nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2019/2020

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

Ukraińscy biegacze narciarscy
Ukraińscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Urodzeni w 1994